Ženská dvouhra AEGON International 2017 probíhala na přelomu června a července polovině 2017. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráček. Tradičně se tak stal nejobsazenějším turnajem sezóny v kategorii Premier 700. Obhájkyní titulu byla slovenská tenistka Dominika Cibulková, kterou ve druhém kole vyřadila Britka Heather Watsonová.

Angelique Kerberová a Simona Halepová do turnaje vstoupily jako soupeřky o post světové jedničky. Po vyřazení Halepové ve čtvrtfinále si Kerberová zajistila setrvání na čele klasifikace.

Vítězkou se stala česká světová trojka a obhájkyně finálové účasti Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala dánskou turnajovou šestku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Proti Dánce tak snížila pasivní poměr vzájemných zápasů na 2–4. V probíhající sezóně si připsala po triumfech na Brisbane International a Qatar Total Open třetí turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Třicátým šestým vyhraným zápasem v sezóně 2017 se dostala do čela průběžné statistiky mezi všemi tenistkami okruhu.

Poslední českou šampionkou v Eastbourne se před Plíškovou stala Jana Novotná, která v roce 1998 následně ovládla i Wimbledon.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

AEGON International 2017